Pieskie życie – film niemy z 1918 roku, znany też pod tytułem Psie życie
 Pieskie życie – film komediowy z 1950 roku
 Pieskie życie – film familijny z 2005 roku